Az épületet 1930-ban kezdi építeni a különböző számvevőségi kategóriákból alakult Magyar Királyi Belügyminiszteri, Vármegyei és Államrendőrségi Számvevőszéki tisztviselők balatongyöröki fürdő- és üdülőtelep egyesülete. A röviden Számvevőszéki üdülőnek nevezett épület építési engedélyért a héten folyamodott.- adta hírül a Munkaadó folyóirat 1930. augusztus 27-én. "A tervezett épület a község délkeleti részén épül fel, szemben a Balatonnal. Az építkezéshez a község 1000 négyszögöl területet ajánlott fel. A nagyszabású építkezés élén dr. Gyirászin László belügyminiszteri számvevőségi igazgató áll, a terveket Kocsis Tivadar műépítész készítette." 1934-ben tudott megnyitni a 40 szobás, fürdőszobás, melegkonyhás étteremmel felszerelt, eklektikus-neobarokk stílusban épült üdülő, mely később a Belügyminisztériumhoz tartozott. 

A 15 000 négyzetméteres területre a 80-as évek elején faházakat építettek, és a meglévő épület komfortját is fejlesztették, mivel csak a folyosón volt egy közös fürdőszoba. Az emeleten 8 korhű bútorokkal berendezett apartman került kialakításra. Az impozáns épület bejárata különösen díszített, az összképet díszes kovácsoltvas erkélyek és zöld spaletták teszik egységessé. Az udvaron rózsakert, medence, és a csend biztosította a pihenést. Az épület mögötti park és a sportpályák az aktív kikapcsolódást szolgálták. A 90-es évektől 2014-ig Kastélyszállóként működött, a tulajdonosi köre mindig állami volt. Jelenleg az Állami Vagyonkezelő felügyeli, gyakorolja az állagmegóvási feladatokat. 2020. márciusában az esetleges szükséghelyzet okán karantén komplexummá alakították, de használatba nem került.

Sajnos a Festetics család vadászkastélya soha nem volt, még akkor sem, ha ez nyomtatásban megjelent! Attól még nem igaz!

Források 

Zala megye kastélyai
Balatongyörök
Magyarország 20. századi építményei